Björkkläppen är ett skär på Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 37 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.

Björkkläppen har Gåsskär och Gåsskärs haran i nordöst och Alkläpparna i söder.

Björkkläppen är cirka 100 meter lång och nästan lika bred. Terrängen på Björkkläppen är platt. Vegetationen är riklig för ett så litet skär med flera lågväxta träd och buskar. I vattnen runt Björkkläppen finns många grynnor. Björkkläppen är obebyggt. Närmsta bebyggelse finns på Gåsskärs haran ungefär 400 meter åt nordöst. Öns area är  hektar och dess största längd är 130 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet